Daniel Navarro García – ciclista su strada spagnolo
 Nieves Navarro García – attrice spagnola